Мацялко Іван Олексійович
 Мацялко Михайло Васильович
 Мацялко Михайло Олексійович
 Мацялко-Боднар Валентина Сергіївна